Логистический центр — транспортно-логистические центры предоставляют площади экспедиторским и транспортным компаниям, а также стоянки для грузовых автомобилей. Они же могут ремонтировать транспортные средства, оказывать таможенные, брокерские и другие услуги.

Развитая система логистических центров позволяет сокращать цепи поставок, оптимизировать товарные потоки, повышать манёвренность поставок. Фактически, логистические центры создаются для того, чтобы решить проблему доставки грузов от поставщика к потребителю в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.

Максимального эффекта для оптимальной организации товарных потоков можно добиться только при правильном объединении логистических центров в логистические сети.

См. также 
 Логистика
 Транспортная логистика
 Таможенное оформление

Ссылки 

http://edu.jobsmarket.ru/glossary/logistics/621/

Грузоперевозки
Логистика